Callian è un comune francese di 3.196 abitanti situato nel dipartimento del Varo della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Amministrazione

Gemellaggi
Callian è gemellata con:
  Calliano (TN), Italia
  Calliano Monferrato (AT), Italia

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 *